Loizillon ist der Familienname folgender Personen:

 André Loizillon (1904–1990), französischer Ingenieur
 Christophe Loizillon (* 1953), französischer Regisseur
 Julien Loizillon (1829–1899), französischer General und Politiker
  Martin Loizillon (* 1989), französischer Schauspieler